Les Trois Amis est un film est un film muet français réalisé par Georges Monca, sorti en 1911 ;
 Les Trois Amis est un album d'Henri Dès sorti en 1970.